Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen ist der Name folgender Personen:

 Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen (1709–1758), Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth, siehe Wilhelmine von Preußen (1709–1758)
 Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen (1751–1820), Erbstatthalterin der Niederlande, siehe Wilhelmine von Preußen (1751–1820)